Saint Blaise peut faire référence à :
Blaise de Veroli (s.d. ; †  ?) martyr avec saint Démètre à Veroli dans la campagne de Rome, fête le .
Blaise d'Amorium († 908), moine au monastère de Saint-Césaire ;
Blaise de Sébaste († 316), médecin, évêque de Sébaste, martyr en Arménie.

Saint Blaise devenu la fête des élagueurs depuis 2016

Voir aussi 
 
 
Blaise